Чемпіонат Шотландії з футболу 1992—1993 — 96-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 Statto 

1993
Шотландія
Шотландія